Elene (België), dorp in de provincie Oost-Vlaanderen en deelgemeente van de stad Zottegem
Elene (gedicht), Oudengels gedicht van de Angelsaksische dichter Cynewulf